Haus Neuerburg bezeichnet
 Haus Neuerburg (Unternehmen), ein Unternehmen der Zigarettenindustrie in Trier und ab 1918 in Köln
 Haus Neuerburg (Gebäude), ein unter Denkmalschutz stehendes Baudenkmal am Gülichplatz im Kölner Stadtteil Altstadt-Nord